de Balmen (russisch: ) ist der Familienname von:

 Anton Bogdanowitsch de Balmen (1741–1790), russischer Graf und Generalleutnant
 Jakow Petrowitsch de Balmen (1813–1845), russisch-ukrainischer Künstler und Schriftsteller sowie Offizier der Russischen Armee
 Karl Antonowitsch de Balmen (1786–1812), russischer Generalmajor